David Vostell un compositeur et cinéaste hispano-allemand.
 Wolf Vostell un artiste allemand né à Leverkusen en 1932, mort à Berlin en 1998.

Voir aussi
 Musée Vostell-Malpartida en Estrémadure (Espagne).

Homonymie de patronyme